Franz Xaver Winterhalter (1805-1873), peintre académique et lithographe allemand ;
 Hermann Winterhalter (1808-1891), peintre académique et lithographe allemand, frère du précédent ;
  (1909-1973), chef d’orchestre, arrangeur et compositeur américain ;
 Jean-Frédéric Winterhalter dit Vania Vilers (1938-2009), acteur français ;
 Vincent Winterhalter (né en 1964), acteur français, fils du précédent.

Patronyme germanique